Live Magic — концертный альбом английской рок-группы Queen, вышедший в 1986 году.

Об альбоме 
На диске записаны песни из концертного тура группы «Magic Tour». Альбом вышел как на пластинках, так и на CD. Альбом подвергался резкой критике из-за серьёзного редактирования песен. Например, из песни «Bohemian Rhapsody» была вырезана оперная часть, а из «I Want to Break Free» — пара куплетов. Также все отмечали среднее качество звукозаписи, из-за чего диск и не стал хитом. Шесть лет спустя неудача была компенсирована двойным концертником — Live at Wembley '86. Пожалуй, главным достоинством Live Magic является великолепное оформление обложки, включая фото во вкладыше, где вертолёт с музыкантами пролетает над головами сотни тысяч фанатов в Небуорт-Парке, где и было записано большинство песен.

Список композиций 
 «One Vision» (Queen) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «Tie Your Mother Down» (Брайан Мэй) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «Seven Seas of Rhye» (Фредди Меркьюри) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «A Kind of Magic» (Роджер Тейлор) (Будапешт, 27 июля 1986 год)
 «Under Pressure» (Queen и Дэвид Боуи) (Будапешт, 27 июля 1986 год)
 «Another One Bites the Dust» (Джон Дикон) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «I Want to Break Free» (Дикон) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «Is This the World We Created…?» (Меркьюри и Мэй) (Уэмбли, 11 июля 1986 год)
 «Bohemian Rhapsody» (Меркьюри) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «Hammer to Fall» (Мэй) (Уэмбли, 12 июля 1986 год)
 «Radio Ga Ga» (Тейлор) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «We Will Rock You» (Мэй) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «Friends Will Be Friends» (Меркьюри и Дикон) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «We Are the Champions» (Меркьюри) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)
 «God Save the Queen» (аранж. Мэя) (Небуорт-хаус, 9 августа 1986 год)

Позиции в чартах и продажи

Примечания 

Концертные альбомы Queen
Концертные альбомы 1986 года